Sólyom, Solyom:
 Șoimi
 László Sólyom